Cattedrale di San Bartolomeo, ad Avezzano
 Cattedrale di San Bartolomeo, a Patti
 Cattedrale di San Bartolomeo, a Pennabilli
 Cattedrale di San Bartolomeo, a Messumba
 Cattedrale di San Bartolomeo, a Plzeň

Pagine correlate 
 Concattedrale di San Bartolomeo
 Chiesa di San Bartolomeo